Adolf Wiesiołowski (1850–1906) – ziemianin, poseł do bukowińskiego Sejmu Krajowego
 Adolf Henryk Wiesiołowski (1896–1953) – pilot wojskowy